Leichtnam peut faire référence à : 
 Éric Leichtnam (né en 1960), mathématicien français.
 Pierre Leichtnam (1910-1994), athlète français.